Плају има више значења:

 Плају (Таља), насеље у округу Прахова у Румунији
 Плају (Провица де Сус), насеље у округу Прахова у Румунији